Helen of Troy, een film uit 1956
Helen of Troy, een album van John Cale uit 1975
Helen of Troy, een miniserie uit 2003

Zie ook 
 Helena (mythologie), ook bekend als Helena van Troje